– japoński astronom amator.

W latach 1978–2000 odkrył 642 planetoidy (160 samodzielnie oraz 482 wspólnie z innymi astronomami). Jest również współodkrywcą komety okresowej 112P/Urata-Niijima.

Na jego cześć nazwano asteroidę (3722) Urata.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Japońscy astronomowie XXI wieku
Japońscy astronomowie amatorzy
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1947
Zmarli w 2012